Фессенден () — английская фамилия. Известные носители:
 Фессенден, Реджинальд Обри (1866—1932) — канадский и американский изобретатель в области радио.
 Фессенден, Стерлинг (1875—1943) — американский адвокат, председатель Муниципального совета в Шанхае в 1920-х годах.
 Фессенден, Уильям Питт (1806—1869) — 26-й Секретарь казначейства США.